El Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2006 fue la decimoséptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2006. Tuvo lugar en el fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2006 en el Circuito Ricardo Tormo, situado en Cheste, Comunidad Valenciana, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Troy Bayliss, seguido de Loris Capirossi. Alex de Angelis ganó la prueba de 250cc, por delante de Roberto Locatelli y Héctor Barberá. La carrera de 125cc fue ganada por Héctor Faubel, Mika Kallio fue segundo y Sergio Gadea tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo
España
Deporte en España en 2006